Джи́ллиан Мари́са Ге́нри (; 22 октября 1996, , Калифорния, США) — американская .

Биография и карьера 
Джиллиан Генри родилась в , штат Калифорния. Джиллиан получила диплом средней школы в возрасте 13-ти лет. Она училась в колледже Эмерсона в Бостоне, изучая видео и медиапроизводство, окончила колледж в 2017 году,

Она работала над несколькими анимационными проектами для Disney, включая франшизу Lilo и Stitch, Mulan II и Special Agent Oso. Она также озвучивает рекламные ролики для различных компаний, включая McDonalds, SeaWorld и Jiffy Lube. На камеру Джиллиан можно увидеть в главной роли в «Моей жене и детях» (ABC), «Что мне нравится в вас» (WB), «Six Feet Under» и «Carnivale» (HBO). Она снялась вместе с Роб Шнйдером, Дэвидом Спейдом и Джоном Хедером в художественном фильме «The Benchwarmers».

Джиллиан была лауреатом премии CARE Awards, ежегодно вручаемой молодым актёрам за их профессиональную деятельность совместно с учёными и общественными службами. Она является членом Гильдии киноактеров и Американской федерации теле- и радиодеятелей.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США